Ernst August av Sachsen-Weimar-Eisenach kan syfta på:

* Ernst August I av Sachsen-Weimar-Eisenach (1688–1748), hertig av Sachsen-Weimar och Sachsen-Eisenach
 Ernst August II av Sachsen-Weimar-Eisenach (1737–1758), hertig av Sachsen-Weimar och Sachsen-Eisenach